Dobroslav kan verwijzen naar de volgende koningen van Duklja
 Dobroslav I = Stefan Vojislav, ca. 1040-1052, Servisch grootžupan
 Dobroslav II, 1101
 Dobroslav III, 1102